Lodewijk van Luxemburg (bisschop) (+1443), bisschop van Terwaan (1415-1436), aartsbisschop van Rouen (1436-1443) en staatsman
 Lodewijk van Saint-Pol (1418-1475), graaf van Saint-Pol, Guise, Ligny en Brienne (1433/1441-1475)
 Louis van Luxemburg (*1986), zoon van groothertog Henri van Luxemburg